eiken-bloesemboktor
 gewone bloesemboktor
 grijze bloesemboktor
 gulden bloesemboktor